Thor eller Tor har flere betydninger:

 Thor eller Tor – en gud i nordisk mytologi.
 Thor (navn) eller Tor – anvendes som drengenavn
 Thor (bryggeri) – Et bryggeri i Randers.
 Tor Line – et svensk rederi.
 Thor (tegneserie) – tegneserie skabt af Stan Lee
 Thor (film) – en amerikansk superheltefilm fra 2011

Se også
 The Onion Router – Tor er en fri implementering af onion routing
 Tor-netværk – anonymiserings-netværk
 Jon From – tidligere dansk redskabsgymnast og musiker, også kaldet Tor